Stanislawtschyk (ukrainisch: ; russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Stanislawtschyk (Solotschiw), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw
 Stanislawtschyk (Perwomajsk), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Perwomajsk
 Stanislawtschyk (Schmerynka), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Schmerynka
 Stanislawtschyk (Schpola), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Schpola
 Stanislawtschyk (Stawyschtsche), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Stawyschtsche
 Stanislawtschyk (Tscherkassy), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Tscherkassy